Села:
 Демівка — Вінницька область, Чечельницький район
 Демівка — Львівська область, Стрийський район